– polska pedagog
 Małgorzata Jolanta Piasecka – polska biolog